Sohier est une section de la commune belge de Wellin en Région wallonne.

Patronyme 

 Hector Sohier, architecte normand du 
 Mathieu Sohier, compositeur français de la Renaissance
 Mona Ozouf (née Mona Sohier en 1931), historienne française
 Yann Sohier (1901-1935), instituteur et militant breton